

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Krasków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice 
 Krasków – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Krasków – zniesiona nazwa kolonii w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Krasków – przysiółek wsi Przepiórów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Krasków – przysiółek wsi Grójec w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Ćmielów